Allan Ramsay – poeta scozzese
 Allan Ramsay – pittore britannico
 Allan Ramsay – generale australiano
 Allan Ramsay – giornalista australiano
 Bertram Ramsay – ammiraglio britannico
 Edward Pierson Ramsay – ornitologo e naturalista australiano
 Gordon Ramsay – cuoco e personaggio televisivo britannico
 William Ramsay – chimico scozzese
 William M. Ramsay – archeologo scozzese